Узбекистан на летних Паралимпийских играх 2016 участвовал 32-я спортсменами в пяти видах спорта. На играх было завоевано 31 медаль: 8 золотых медалей, 6 серебряных медалей и 17 бронзовых медалей.

Состав сборной 

  Дзюдо

 Шерзод Намозов
 Уткиржон Нигматов
 Фируз Саидов
 Шариф Халилов
 Шухрат Бобоев
 Ширин Шарипов
 Адилжан Тулендибаев

 Севинч Салаева
 Турсунпашша Нурметова
 Гулрух Рахимова
 Хайитжон Алимова

  Лёгкая атлетика

 Мансур Абдирашидов
 Хусниддин Норбеков
 Фарух Мирзакулов
 Миран Сахатов 
 Александр Свечников
 Дониер Солиев
 Мавлонбек Хайдаров
 Фахриддин Хамраев

 Дилафрузхон Ахматхонова
 Сафия Бурханова
 Нозимахон Каюмова

  Плавание

 Фирдавсбек Мусабеков 
 Кирилл Панков 
 Музаффар Турсунхожаев
 Дмитрий Хорлин

 Фатимахон Амилова
 Муслима Одилова
 Шохсанам Ташпулатова

  Пауэрлифтинг

 Ахрор Бозоров
 Нуриддин Давлятов

  Стрельба 
 Сервер Ибрагимов

Медалисты

Результаты соревнований

Дзюдо 

 Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Пауэрлифтинг 

 Мужчины

Плавание 

Мужчины

Женщины

Стрельба 

 Мужчины

Страны на летних паралимпийских играх 2016 года
2016
Спорт в Узбекистане в 2016 году